Pedrinhense – abitanti di Doutor Pedrinho
Pedrinhense – abitanti di Pedrinhas Paulista
Pedrinhense – abitanti di Pedrinhas